L'edizione 2007-2008 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del CSKA Sofia.

Capocannoniere del torneo fu Georgi Hristov (Botev Plovdiv), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 CSKA Sofia Campione di Bulgaria 2007-2008.
 Beroe Stara Zagora, Vidima-Rakovski Sevlievo e Marek Dupnitsa retrocesse in B PFG.

Collegamenti esterni

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Campionato bulgaro di calcio